

Localidades 

 Cedofeita — extinta freguesia portuguesa do concelho do Porto, Portugal
 Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória — freguesia portuguesa do concelho do Porto, Portugal
 Rua de Cedofeita — arruamento nas freguesias de Vitória e Cedofeita da cidade do Porto, Portugal
 Igreja de São Martinho de Cedofeita — igreja mais antiga da cidade do Porto, Portugal
 Conde de Cedofeita — título nobiliárquico do Reino de Portugal

 Matias Barbosa — bairro e antiga estação ferroviária do município de Matias Barbosa, Minas Gerais, Brasil

 

Desambiguações de topônimos